Löwe eller Loewe kan syfta på:

 Löwe (skådespelarfamilj) – en tysk släkt
 Löwe, eller Löwen (adelsätt) – svenska adelsätter 84, 207, 233, 276 och 1739

Företag
Loewe AG – tysk TV-tillverkare, grundad av Siegmund och David Loewe
Loewe (klädesmärke) – ett spanskt lyxklädmärke

Militärt
 Löwe (torpedbåt) – tysk torpedbåt
 Panzer VII Löwe – en design av en tung stridsvagn för den nazistiska regeringen under andra världskriget

Personer
 Ferdinand Löwe (1865–1925), österrikisk dirigent
 Frederick eller Frederic Loewe (1904–1988), amerikansk-österrikisk kompositör
 Gabriele Löwe, tysk idrottare (löpning)
 Joel Löwe (1760–1802), tysk-judisk biblisk kommentator
 Johann Carl Gottfried Löwe (1796–1869), tysk kompositör
 Ludwig Loewe (1837–1886), tysk vapentillverkare
 Peter Loewe (född 1962), svensk journalist och författare
 Stewart Loewe (född 1968), australiensisk fotbollsspelare
 Walter Loewe (född 1925), tjeckoslovakisk-svensk journalist och författare
 Wilhelm Loewe (1814–1886), tysk politiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Loewe,

Se även
 Löw
 Lowe
 Löwenbräu
 Roewe

Tyska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar